Text kan syfta på:

 Text (språk) – en skriven eller muntlig utsaga
 Text (datavetenskap) – en datamängd som återges med skrivbara tecken och några få styrtecken som radbyte och tabulator
 Text (musik) – en uppsättning av ord eller meningar som sjungs i en sång
 TEXT – ett kollektiv i Sundbyberg är grunden till ett musikprojekt
 Typografisk punkt – en typografisk grad

Se även
Skrift